Вну́ково — топоним:

Населенные пункты

Россия 
 Внуково — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Внуково — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Внуково — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Внуково — хутор в Тотемском районе Вологодской области.
 Внуково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Внуково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Внуково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Внуково — посёлок станции в Новомосковском административном округе Москвы.
 Внуково — посёлок в Новомосковском административном округе Москвы.
 Внуково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Внуково — село в Дмитровском районе Московской области.
 Внуково — село в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Внуково — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Внуково — село в Михайловском районе Рязанской области.
 Внуково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Внуково — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Внуково — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Внуково — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Внуково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Внуково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Внуково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Внуково — село в Черноморском районе.

Станции 
 Внуково — строящаяся конечная станция Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена.

 Внуково — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги.

Иное 

Внуково — район Москвы, до 1950 года — посёлок в Московской области.
 Внуково — один из крупных аэропортов города Москвы.

См. также 
 Внуков
 Внуковский
 Внуковское
 Аэропорт Внуково